Reuchlin är ett tyskt efternamn och kan avse:

Johann Reuchlin (1455–1522)
Hermann Reuchlin (1810–1873)

Tyska efternamn